C39 steht für:
 Caldwell 39, Supernovaüberrest, siehe Eskimonebel
 Hauptstraße C39, Hauptstraße in Namibia
 Alfa Romeo Racing C39, Formel-1-Rennwagen

C-39 steht für:
 Cessna C-39, siehe Cessna 165
 Douglas C-39, siehe Douglas DC-2

C39